Эскарос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 29,27 км². Население — 343 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ezcároz

Муниципалитеты Наварры